Imperator Aleksandr III è stato il nome di due navi da battaglia della marina imperiale russa:
 Imperator Aleksandr III (nave da battaglia 1901) – varata nel 1901, ed affondata il 27 maggio 1905 durante la battaglia di Tsushima.
 Imperator Aleksandr III (nave da battaglia 1914) – varata nel 1914, rinominata prima Volia e poi General Alekseyev, e demolita nel 1936.